Schollenbach ist ein geographischer Name:

 Schollenbach, Ortschaft in der Gemeinde Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schollenbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat bei Wasserzell, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Schöllenbach
 Schollbach